Národní dům může být:

 Národní dům (České Budějovice) – plným názvem Jirsíkův národní dům
 Národní dům (Bohumín)
 Národní dům (Frýdek-Místek)
 Národní dům (Hradec Králové)
 Národní dům (Karlovy Vary)
 Národní dům (Karlín) – dnes sídlo rozhlasové stanice Český rozhlas Regina
 Národní dům (Nusle)
 Národní dům (Olomouc)
 Národní dům (Prachatice)
 Národní dům (Prostějov) (dříve též Městský spolkový dům)
 Národní dům (Rychnov nad Kněžnou)
 Národní dům na Smíchově  
 Národní dům (Trutnov)
 Národní dům (Třebíč)
 Národní dům na Vinohradech (do roku 1994 ÚKDŽ – Ústřední kulturní dům železničářů) 
 Národní dům (Židlochovice)
 Národní dům (Žižkov)

 Národní dům
 Národní dům
Domy